Якуши — название населённых пунктов:
 
 Белоруссия
 Якуши — деревня в Витебском районе Витебской области.
 
 Россия
 Якуши — деревня в Островском районе Псковской области.
 Якуши — деревня в Тюменском районе Тюменской области.